Brunow ist der Name folgender Orte:

in Deutschland
 Brunow, eine Gemeinde im Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Brunow (Heckelberg-Brunow), ein Ortsteil der Gemeinde Heckelberg-Brunow im Landkreis Märkisch-Oderland, Brandenburg

in Polen
 Brunów (Lüben) (ehemals Braunau), Polen
 Brunów in Polen (ehemals Braunau im Landkreis Löwenberg in Schlesien)
 Bronowo (Połczyn-Zdrój) (ehemals Brunow im Landkreis Belgard, Pommern), eine Ortschaft in der Wojewodschaft Westpommern
 Brunów (ehemals Brunow im Landkreis Pleschen, Wartheland), eine Ortschaft in der Wojewodschaft Großpolen; siehe Pleszew

Brunow ist der Familienname folgender Personen:
 Benno Müller-Brunow (1853–1890), deutscher Gesangspädagoge und Stimmbildner
 Georg Brunow (1861–1924) war ein deutscher Theaterschauspieler und Theaterintendant

 Jochen Brunow (* 1950), deutscher Drehbuchautor und Publizist
 Kurt Brunow (1907–1978), deutscher SS-Führer und Polizeibeamter
 Ludwig Brunow (1843–1913), deutscher Bildhauer
 Ludwig Brunow (Amtsvorsteher) (1848–1929), deutscher Amtsvorsteher von Berlin-Tegel

Brunow ist der Familienname der schwedischen Familie
 Brunow (Adelsgeschlecht)

Siehe auch:
 Bruno
 Brunnow